Tannbach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Tannbach (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Gewässer:
 Tannbach (Rems), linker Zufluss der Rems beim Sachsenhof, Stadtteil Großdeinbach, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tannbach (Saale), Bach an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze, der bei Hirschberg von rechts in die Saale mündet
 Tannbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach bei Ofterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Tannbach (Wieslauf), linker Zufluss der Wieslauf durch Miedelsbach, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg. Siehe Wieslauf#Zuflüsse

Sonstiges:
 Schloss Tannbach, Schlossanlage in Gutau, Oberösterreich
 Tannbach – Schicksal eines Dorfes, Fernseh-Mehrteiler, 2015 und 2018

Siehe auch:
 Tambach
 Tanbach
 Tannenbach